Департамент Ла-Пас  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 6500 км². Население — 66903 человек. Плотность населения — 10,30 чел./км².

Административный центр — Ла-Пас.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Корриентес
на северо-востоке — с департаментом Сан-Хосе-де-Фелисьяно
на востоке — с департаментом Федераль
на юго-востоке — с департаментом Вильягуай
на юге — с департаментом Парана
на западе — с провинцией Санта-Фе

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:
Ла-Пас
Бовриль
Пьедрас-Бланкас
Сан-Густаво
Санта-Элена
Вилья-Алькарас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос